Alain – antroponimo
 Alain – genere di granchi appartenenti alla famiglia Pinnotheridae
 Alain (Émile-Auguste Chartier) – filosofo, giornalista, scrittore e professore francese
 Marie-Claire Alain – organista, clavicembalista e compositrice francese

 1969 Alain – asteroide della fascia principale